L'arrondissement administratif de l'Emmental, appelé Verwaltungskreis Emmental en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.

Arrondissement germanophone, il est créé le  en remplacement des anciens districts de Burgdorf et de Signau, ainsi que d'une partie de ceux de Fraubrunnen et de Trachselwald. 

La commune de Langnau im Emmental est le chef-lieu de l'arrondissement, qui compte  et une population de  au  pour une superficie de .

Liste des communes

Notes et références 

Emmental